Schlangenzunge bezeichnet:

 die Zunge der Schlangen
 Spitzwegerich (Plantago lanceolata), eine Pflanzenart
 Bogenhanf, eine Pflanzenart
 einen fossilen Haizahn
 Gríma, genannt Schlangenzunge, ein Antagonist in Tolkiens Roman Der Herr der Ringe